Diana – nieoficjalny przysiółek wsi Świbie w Polsce położony w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Wielowieś.

Położenie 
Przysiółek jest położony w lesie na północny zachód od Świbia, na północny wschód od Szlaku Stulecia Turystyki.

Zobacz też 
 Świbie

Przypisy 

Świbie